Wei Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Oi Qu, vattendrag, Tibet, 
 Yai Qu (vattendrag i Kina, lat 31,50, long 94,70), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar